Wolfsheim est un terme pouvant faire référence à:

Musique
Wolfsheim, groupe de Synthpop, originaire de Hambourg

Toponyme

Wolfsheim, ville de l'arrondissement de Mayence-Bingen en Rhénanie-Palatinat

Littérature
Meyer Wolfsheim, personnage du roman Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald

Homonymie